L'édition 2022 du tournoi de tennis de Naples se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250.

Faits marquants

Polémique 
Cette première édition du tournoi de Naples a créé la polémique de par ses conditions de jeu particulières qui ont entrainé une grogne et des protestations de nombreux joueurs y participant. 

Dès les qualifications, les joueurs ont entamé une grève pour se plaindre de l'état des courts, passé de la terre-battue au dur en quelques semaines seulement. L'organisation a aussi choisi de délocaliser des matches au TC Pozzuoli, un petit club de la banlieue de Naples, pour faire face à ce problème qui a causé des retards au niveau de la programmation des matches. Des rencontres qui ont été perturbées par des faux-rebonds, provoquant la colère des joueurs. Autre objet de contestation : l'humidité des courts, du fait de la proximité avec la mer Tyrrhénienne.

Le journaliste italien Matteo Di Gangi sur Twitter a témoigné : .

Le Français Corentin Moutet a même choisi d'abandonner lors du premier set de son huitième de finale face au serbe Miomir Kecmanović, se plaignant de l'état du court.

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Alejandro Davidovich Fokina, du Français Gaël Monfils et de Andrey Rublev. Ils sont respectivement remplacés par Bernabé Zapata Miralles, Nuno Borges et Taro Daniel.

Lauréats 
L'Italien Lorenzo Musetti remporte le tournoi en simple en battant en finale Matteo Berrettini. Il s'agit du deuxième titre ATP de sa carrière en simple.

En double, Ivan Dodig et Austin Krajicek décrochent leur deuxième titre ensemble en s'imposant en finale face à Matthew Ebden et John Peers. Il s'agit respectivement de leur  et  titre ATP en double.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Naples
 Saison 2022 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
 
 

ATP 2022
Tennis masculin en 2022
Tennis en Italie en 2022
Tennis en octobre 2022